Frans van der Veen (voetballer)
 Frans van der Veen (KNIL)